Pires se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ana Maria S. Pires
 João Murça Pires
 Maria Rita Silvério Pires